Alberto Garlini (n. 1969) – scrittore e poeta italiano
 Oliviero Garlini (n. 1957) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Ruben Garlini (n. 1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano,